Alojzije Radoš (1839. – 8. listopada 1893.) bio je hercegovački franjevac koji je obnašao više istaknutih službi.

Rodom iz Seonica. Obnašao je razne službe; između ostaloga bio je lektor filozofije, tajnik mostarskog biskupa Paškala Buconjića, vijećnik i kustod Kustodije.

Za vrijeme njegova ravnanja franjevačkim školstvom u Hercegovini odredio je 1889. da se sjemenište prenese s Humca na Široki Brijeg.

Izvori 

Hrvatski franjevci
Bosanskohercegovački franjevci